Бифе́рно (; ) — река в Италии, впадает в Адриатическое море, протекает по территории провинции Кампобассо в области Молизе.

Длина — 83,5 км. Площадь водосборного бассейна — 1311 км². Начинается от слияния верховий, стекающих с северных склонов гор Матезе Кампанских Апеннин, около Бояно. Генеральным направлением течения реки является северо-восток. Впадает в Адриатическое море между Кампомарино и Термоли.

Около Гульонези принимает справа крупнейший приток — Чиньо.

Во времена Древнего Рима называлась Тифернус ().

От реки получило название красное вино, производимое в области Молизе.

Примечания 

Реки, впадающие в Адриатическое море
Реки Молизе
Кампобассо (провинция)